Tonalidade
Ou ainda:
Língua tonal
Música tonal

Desambiguação